Georg von Braunschweig ist der Name folgender Personen:

 Georg von Braunschweig (General, 1845) (1845–1911), preußischer General der Infanterie